Denumirea de Zdraveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zdraveț, un sat în comuna Dimitrovgrad, regiunea Haskovo;
 Zdraveț, un sat în comuna Lăki, regiunea Plovdiv;
 Zdraveț, un sat în comuna Samuil, regiunea Razgrad;
 Zdraveț, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Zdraveț, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.